2 miejscowości w Polsce:
 Przegrody – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Przegrody – gajówka w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce